Anton Forsberg (né le  à Härnösand en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au AIK Hockey Härnösand, il joue son premier match en senior dans la Division 1 en 2008. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011, il est choisi au septième tour, à la cent-quatre-vingt-huitième position par les Blue Jackets de Columbus. Il découvre l'Elitserien en 2011 avec le MODO Hockey. Il part en Amérique du Nord en 2014. Il est assigné aux Falcons de Springfield, club ferme des Blue Jackets dans la Ligue américaine de hockey. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec Columbus le  chez les Devils du New Jersey. Il remporte la Coupe Calder 2016 avec les Monsters du lac Érié.

Le , il est échangé aux Blackhawks de Chicago avec Brandon Saad et un choix de  pour le repêchage de 2018 en retour de Artemi Panarine, Tyler Motte et un choix de  pour le repêchage de 2017.

Le , il est échangé aux Hurricanes de la Caroline avec Gustav Forsling en retour du défenseur Calvin de Haan et de l'attaquant Aleksi Saarela.

Le , il est réclamé au ballotage par les Sénateurs d’Ottawa.

Carrière internationale
Il représente l'équipe de Suède au niveau international. Il est membre de l'équipe junior de Suède médaillée d'or au junior 2012.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 || AIK Hockey Härnösand || Division 1 || 1 || || || || 20 || 2 || 6,00 || 71,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || AIK Hockey Härnösand || Division 2 || 9 || || || || || || || 86,2 || || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || MODO Hockey J18 || J18 Elit || 5 || || || || || || 3,67 || 84,9 || || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || MODO Hockey J18 || J18 Allsvenskan || 7 || || || || || || 3,02 || 89,7 || || 2 || 5 || || || 225 || 11 || 2,93 || 90,0 || 1 || 0
|-
| 2009-2010 || MODO Hockey J18 || J18 Elit || 2 || || || || 120 || || 3,50 || 88,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || MODO Hockey J18 || J18 Allsvenskan || 7 || || || || 417 || || 2,73 || 91,6 || 0 || 0 || 2 || || || 120 || 5 || 2,50 || 91,7 || 0 || 
|-
| 2009-2010 || MODO Hockey J20 || SuperElit || 21 || || || ||  || 73 || 3,70 || 87,4 || 1 || 2 || 3 || || || 177 || 7 || 2,37 || 90,3 || 0 || 
|-
| 2010-2011 || MODO Hockey J20 || SuperElit || 33 || || || ||  || 94 || 2,90 || 90,7 || 3 || 0 || 6 || || || 358 || 17 || 2,85 || 92,1 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || AIK Hockey Härnösand || Division 1 || 1 || || || || 59 || 5 || 5,11 || 85,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || MODO Hockey || Elitserien || 15 || 4 || 5 || || 609 || 32 || 3,05 || 90,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || MODO Hockey J20 || SuperElit || 14 || || || || 847 || 31 || 2,19 || 92,3 || 2 || 2 || 4 || || || 248 || 14 || 3,39 || 89,1 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Södertälje SK || Allsvenskan || 33 || 24 || 9 || ||  || 67 || 2,04 || 93,3 || 3 || 0 || 10 || 2 || 5 || 461 || 23 || 3,00 || 90,1 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || MODO Hockey || SHL || 22 || 11 || 11 || ||  || 53 || 2,44 || 92,0 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Falcons de Springfield || LAH || 4 || 3 || 0 || 0 || 212 || 4 || 1,13 || 95,7 || 0 || 0 || 2 || 0 || 1 || 59 || 3 || 3,03 || 91,7 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Falcons de Springfield || LAH || 30 || 20 || 8 || 1 ||  || 59 || 2,01 || 92,7 || 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 5 || 0 || 4 || 0 || 256 || 20 || 4,59 || 86,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Monsters du lac Érié || LAH || 41 || 23 || 10 || 5 ||  || 92 || 2,40 || 91,4 || 2 || 2 || 10 || 9 || 0 || 584 || 13 || 1,34 || 94,9 || 2 || 0
|-
| 2015-2016 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 4 || 1 || 3 || 0 || 179 || 9 || 3,03 || 90,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Monsters de Cleveland || LAH || 51 || 27 || 17 || 4 ||  || 113 || 2,28 || 92,6 || 4 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 4 || 4,07 || 85,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Blackhawks de Chicago || LNH || 35 || 10 || 16 || 4 ||  || 85 || 2,97 || 90,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || IceHogs de Rockford || LAH || 32 || 15 || 17 || 1 ||  || 84 || 2,64 || 91,9 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 ||  Hurricanes de la Caroline || LNH || 3 || 1 || 1 || 0 || 144 || 8 || 3,35 || 89,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Checkers de Charlotte || LAH ||27 || 15 || 9 || 2 ||  || 77 || 2,95 || 90,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 8 || 3 || 4 || 1 || 449 || 24 || 3,21 || 90,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Senators de Belleville || LAH || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 1 || 1,00 || 97,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||  ||

En équipe nationale 

| 2012 ||   || Championnat du monde junior || 2 || 1 || 0 || 60 || 1 || 0,99 || 93,3 || 0 || 0 ||  Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels 
2014-2015 : participe au match des étoiles de la LAH

Notes et références 

Naissance en novembre 1992
Naissance à Härnösand
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Choix de repêchage de l'Avangard Omsk
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Joueur du Södertälje SK
Joueur du MODO hockey
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Belleville